Romániai települések:

 Vultureni, Bákó megyében
 Vultureni, Botoșani megyében
 Vultureni, Brăila megyében
 Borsaújfalu, Kolozs megyében